One Shot (auch One-Shot oder Oneshot) steht für:

 One-Shot-Video, Video, das komplett an einem Stück gedreht wurde
 One Shot (Kollektiv), ein Zusammenschluss französischer Hip-Hopper
 One Shot (Publikation), eine Einzelveröffentlichung
 One-Shot (Rollenspiel), ein Abenteuer, welches ohne Vor- und Nachgeschichte an einem Stück durchgespielt wird

 One Shot – Der Todesschuss, Dokumentarfilm (2004) über israelische Scharfschützen